ПТК КРУГ-2000 — российский программно-технический комплекс, представляющий собой набор технических и программных средств, работающих совместно для выполнения задач автоматизированного управления технологическими процессами.

Назначение ПТК 
ПТК КРУГ-2000 предназначен для создания автоматизированных систем управления объектами с непрерывным или периодическим характером протекания технологических процессов.

На его базе могут быть созданы системы управления как с сосредоточенной, так и с  распределённой архитектурой, в том числе:
 Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП), в составе:
 Информационно-измерительные подсистемы
 Подсистемы автоматического регулирования
 Подсистемы технологических защит и защитных блокировок (ТЗ и ЗБ, ПАЗ)
 Автоматизированные системы оперативно-диспетчерского управления (АСОДУ) 
 Системы коммерческого и технического учёта энергоресурсов (электроэнергия, вода, пар, тепло, газ, нефть и нефтепродукты): АСКУЭ, АСТУЭ
 Системы телемеханики 
 Автоматизированные системы управления энергооборудованием предприятий (АСУЭ)
 Обучающие тренажёры для операторов.

Области применения 
ПТК «КРУГ-2000» предназначен для создания автоматизированных систем управления объектами энергетики, нефтегазовой промышленности, металлургии, теплосетей, водоканалов, пищевой промышленности, стройиндустрии, промышленных, портовых, складских и торговых зданий и т.д.

Особенности ПТК

См. также 
 Автоматизированная система управления
 АСУ ТП
 Распределенная система управления
 Программируемый логический контроллер
 SCADA

Литература

Ссылки 
 Раздел ПТК КРУГ-2000 на сайте НПФ «КРУГ» 

Автоматизация
Автоматизация производства
Программируемые логические контроллеры